Wladimir (russ. Владимир) steht für:
 Wladimir (Vorname), ein männlicher slawischer Vorname – dort auch zu Namensträgern

Geographische Objekte:
 Oblast Wladimir, Verwaltungseinheit in Zentralrussland
 Wladimir (Russland), Stadt in der Oblast Wladimir, Russland
 Wolodymyr, russ. Wladimir, Stadt in der Ukraine

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Wladimir 
 Vladimir